Carcinonemertes är ett släkte av slemmaskar som beskrevs av Ernest F. Coe 1902. Enligt Catalogue of Life ingår Carcinonemertes i familjen Carcinonemertidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Hoplonemertea.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Slemmaskar
Carcinonemertes